Die Communauté de communes du Pays de la Serre ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Er wurde am 17. Dezember 1992 gegründet und umfasst 42 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Crécy-sur-Serre.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Pays De La Serre
Gegründet 1992